

Sigle 
 Renault 7 – automobile della Renault

Astronomia 
 R7 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 R7 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Codici 
 R7 – codice vettore IATA di Aserca Airlines

Trasporti 
 R7 – tangenziale di Liegi (Belgio)
 R7 – autostrada del Kosovo

Altro 
 R7 – altro nome della proteina CD1
 R-7 Semyorka – razzo vettore sovietico